Jünglingsbrunnen steht für:
 Jünglingsbrunnen (Stuttgart)
 Jünglingsbrunnen (Wennigsen)